Парламентарни избори у Израелу 2013. су одржани 22. јануара 2013. 

5.656.705 (од којих је 3.834.136 - 67,78% искористило право гласа) грађана су имали право за избор 120 посланика у Кнесет (државни парламент) и за нову владу. Побједник избора је коалиција Ликуд-Беитену, коју предводи премијер Бенјамин Нетанјаху.

Резултати 

Избори у Израелу
Избори 2013.